Фишах ():

Топонимы 
 Фишах — община в Германии.
 Фишах — река в Германии.
 Фишах — река в Австрии.

Ссылки